Электронная оптика — дисциплина, занимающаяся вопросами формирования, фокусировки и транспортировки пучков заряженных частиц, в частности электронов, в магнитных и электрических полях. Практическое применение — формирование пучка электронов, и управление им, например, в электронно-лучевых трубках.

История 
Изображение отдельных атомов впервые было получено при помощи просвечивающего электронного микроскопа, в котором электроны с энергией несколько мегаэлектронвольт, сформированные в пучки, дали не теоретическое, а наглядное изображение атомов.

Современное применение 
Электронная оптика применяется для расчётов, проектирования и эксплуатации устройств, оперирующих пучками заряженных частиц, в первую очередь это ускорители, каналы транспортировки пучка и т.д.

Примеры электроннооптических устройств 
 Электронная пушка
 Квадрупольная линза
 Электронный микроскоп
 Системы электронной литографии

См. также 
 Оптика
 Рентгеновская оптика
 Ускоритель заряженных частиц

Литература 
 Основы электронной оптики  Электронный учебник
 Глазер В. Основы электронной оптики (пер. с немецкого)- М. : 1957. - 764 с.
 Электронная оптика и физика пучков заряженных частиц. Программа курса 
 Штеффен К. "Оптика пучков высокой энергии".
 Шерстнев Л.Г.,  Электронная оптика и электронно-лучевые приборы  Издательство: Энергия, 1971 Страниц: 368. Учебное пособие для студентов
 Зинченко Н. С., Курс лекций по электронной оптике, 2 изд., Хар., 1961; 
 Кельман В. М., Явор С. Я., Электронная оптика, 3 изд., Л., 1968; 
 Страшкевич А. М., Электронная оптика электростатических систем, М. — Л., 1966; 
 Явор С. Я., Фокусировка заряженных частиц квадрупольными линзами, М., 1968.
 Лоусон Дж. Физика пучков заряженных частиц. — М., Мир, 1980. Тираж 3500 экз. — 438 c.;

Ссылки 
 Электронная и ионная оптика
 УДК 537.533.3 Электронная оптика

Электромагнетизм
Физика ускорителей

Оптика
Оборудование для физических экспериментов
Технологии электроники